Badachsjan (provincie), een provincie van Afghanistan
 Gorno-Badachsjan, een autonome provincie van Tadzjikistan
 Badachsjan (regio), een geografische regio die de provincie Badachsjan en de autonome provincie Gorno-Badachsjan omvat